Horvátország
Gornja Lomnica, falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében

Szerbia
Gornja Lomnica falu Vlasotince községben a Jablanicai körzetben